Ткачество занимало важную роль в обществе мезоамериканской цивилизации майя. Оно было достаточно хорошо развито для региона. Представлено оно было традиционной майяской одеждой, которая кардинально различалась у мужчин и женщин, жрецов и вождей и т. п.; циновками, которые майя активно использовали, также плетением верёвок и корзин, созданием мозаик из перьев.

Ни одного произведения ткачества майя не сохранилось, однако археологи сумели обнаружить различные предметы, относящиеся к его созданию — это инструментарий, оборудование и т. п. Помимо того, предметы майяского ткачества изображены на многих скульптурных формах, в керамике.

Майя умели шить манту — лучшую ткань в регионе. Она была популярным товаром в майяской торговле. Широко ткаческие товары были представлены на огромных рынках майя в Шикаланго.

Характеристика

Культурная составляющая 
Покровительницей ткачей у майя была Иш-Чель-Як, дочь богини Луны, отвечавшей за деторождение.

Ткачеством у майя занимались исключительно женщины. Из-за того, что они были практически постоянно беременны, эти два явления — ткачество и беременность — мысленно объединялись у майя. В отличие от тех же инков, у майя ткачество было светским занятием, а ткачихи — простыми людьми.

Майяские ткачи изготовляли одежду — уипилли для женщин и набедренные повязки для мужчин. Увы, образцы этой одежды не сохранились до наших времён, кроме как в качестве изображений на фресках, керамике и в скульптуре.

Процесс ткачества 

Майяское веретено напоминало палку, а его длина была от 25 до 30 см, на нём располагался керамический блок противовеса (8 см от конца веретена). Также к веретену прилагалось керамическое блюдо. Описанные выше керамические элементы — всё, что осталось от ткачества майя.

Перед началом ткачества нити окрашивали.

Толкли краски в каменных ступках. В сухом виде они хранились в особых мешочках. Для того, чтобы красители закреплялись на ткани, были необходимы специальные вещества. Изначально майя использовали мочу. Красильщик, работавший в чане с мочой, ненавидел свою работу, и от него всегда дурно пахло. Однако с развитием торговли на огромные майяские рынки в Шикаланго прибыли квасцы, облегчившие работу мастеров майя.

Ткацкий станок майя был стандартен для Мезоамерики. Горизонтальная рейка прикреплялась к столбу или дереву. К шунче — нижней деревянной планке — была привязана основа. Толстая конопляная верёвка тянулась к широкой пояснице ткачихи.

Разнообразие тканей и цветов 
Майя активно выращивали хлопок, и он произрастал в огромных количествах и во всех регионах страны. Видов этого растения было два: однолетний, который сеяли ежегодно и многолетний — сорт древесного хлопка Gossypium herbaceum. Второй плодоносил до 5—6 лет.

Растительные и минеральные красители имели символическое значения для майя:
 Чёрный — цвет обсидиана и изготовляемых из него копий и наконечников стрел, символ войны. Краситель создавали из угля;
 Жёлтый — цвет спелой кукурузы, символ пищи. Краситель делали из водных окислов железа;
 Красный — символизировал кровь. Источников было несколько — красные окислы железа, растение ачиоте, бразильское дерево. Краситель кармин получали из кошенили (по-майяски мукай). Молодые юноши сгоняли их на кактусы, чтобы получить материал для красителя;
 Синий — символ жертвоприношения. Фирменный майяский оттенок синего можно заметить на росписях в Бонампаке. Изготовлен он был из хроможелезистой глины;
 Тёмно-пурпурный — ценнейший краситель, получаемый из моллюска Puppura patula.

Разнообразие тканей было велико — как местные ткани, так из мексиканские из кролика; с мозаикой из перьев; плотные хлопчатые ткани, пропитанные соляным раствором. Из последних делали доспехи. Разнообразие узоров также было велико.

С испанским нашествием ткацкое искусство майя угасло.

У майя широко была распространена ткань манта, однако её образцы не сохранились. Производили её из хлопка в период с 1000 г. до н. э. по 1670 г. н. э., она встречалась она на всех рынках майя и была популярным товаром.

Изготовление одежды 

Из уже упомянутой ткани манта изготовляли как уже упомянутые уипилли — женскую одежду, так и набедренные повязки для мужчин, особые жреческие и лидерские одеяния, ткани для украшения идолов, портьеры для храмовых дверей, а также те самые доспехи.

Мозаики из перьев 
Искусство мозаики из перьев было распространено у майя. Археологами было обнаружено в достаточном количестве только инкская мозаика, ацтетской — всего два образца, а вот от искусства майя не осталось ни одной мозаики.

Разнообразие пород 
Известно, что в обществе майя были амантека — ткачихи, которые создавали эти самые мозаики. Хотя существовал центральный птичник, где разводили экзотические породы, необходимости во множестве подобных заведений не было, так как птицы с яркой расцветкой перьев водились в изобилии.

Стоит отметить ключевые породы региона:

 Юкатан
 Момоты (тох) — птицы с переливчатым хвостовым оперением.
 Голубые сойки (паап) — стайные птицы, давали оперение синих оттенков.
 Перепела — давали весьма скромный спектр.
 Дятлы
 Фазаны
 Гокко — птицы с жёлтым хохолком, из их иссиня-чёрные перьев делали одеяния самых богатых жрецов.
 Дикая индейка — её перья шли на обряды майя.

 Побережье
 Утки
 Белые цапли
 Выпи

 Тропические регионы (Петен)
 Туканы
 Попугаи
 Трогоны

 Горные леса (Гватемала)
 Попугаи — длиннохвостые зелёные, а также красные.
 Кетцаль — легендарная птица майя, размером с зобастого голубя, в хвосте имеет два золотисто-зелёных пера. Обитает она обычно на высоте 1,2 км над уровнем моря и более. Майя строго карали всех, кто осмеливался убить птицу.

Поимка птиц и техника изготовления 
Ловили птиц с помощью птичьего клея или духовых трубок — цонче. Из трубок стреляли глиняными шариками и это позволяло поймать сколь угодно большую птицу. Оба вышеописанных способа позволяли ловить птиц живыми. Автор многих работ на тему майя, учёный, путешественник и исследователь, Виктор фон Хаген, сам попытался поймать птицу кетцал. Ему это удалось, а впоследствии он её изучил и запечатлел на фото.

Мозаики из перьев создавались на ткацком станке. Для начала ткачиха подготавливала станок и раскладывала перья в форме необходимого узора. В ходе процесса ствол пера привязывался к основе и утоку ткани.

В обществе майя были довольно популярны перьевые мозаики. Они висели сзади и спереди мужской набедренной повязки. Шлемы вождей и жрецов украшались перьями птицы кетцаль — теми самыми особенными — золотисто-зелёными. Кроме того, перья служили материалом для актёрских вееров, а также крупных опахал для знати, которыми слуги отгоняли насекомых и обдували аристократов прохладным воздухом. Пример опахал можно заметить на фресках Бонампака. На празднике Шуль храмы получали по 5 знамён от лучших мастеров. Воинские доспехи и щиты также украшались перьями.

У Диего де Ланды можно встретить описание женщины в платье из перьев, а также правителя в шиколес — хлопчатой куртке, украшенной перьевыми мозаиками.

Плетение циновок 
Сплетённую из травы циновку майя называли поп. Она была символом власти у майя и ацтеков. Хольпоп, или холпоп () — так называли представителя правящего класса, так как он в особой позе сидел на циновке. Также слово поп обозначает трон и является первым месяцем года.

В майяском обществе у циновок было множество предназначений. Простые майя покрывали ею пол. Тарелка с пищей ставилась на циновку. Также её использовал в качестве матраса. Изображение циновок можно заметить на росписях храма в Тикале (700 г. н. э.). Подобные изображения можно заметить на стеле J в Копане, либо на стеле H в Киригуа, также в Чичен-Ице.

Изготовление циновок занимались как мужчины, так и женщины. Ланда упомянул, что это повседневное занятие майя, и что изготовляют циновки в основном из разных видов ивы. Ни одного экземпляра не сохранилось.

Плетение корзин 
Плетение корзин у майя было широко развитым ремеслом. Существовало четыре вида корзин, но ни один экземпляр не сохранился и охарактеризовать эти виды по отдельности не представляется возможным. Единственный источник сведений о плетении корзин у майя — настенные рисунки, керамика и скульптура. В качестве материалов майя использовали тростник, камыш, осоку, траву и лозу. Свои корзины майя раскрашивали. Как видно по рисункам, способов плетения корзин было несколько — одни были связаны диагонально, а на других был рисунок из ступенчатых прямоугольников и небольших квадратов. О внешнем виде корзин в американских регионах можно судить по корзинам инков, обнаруженных в песках Перу. Технология плетения корзин практически не развивалась. Скажем, иракские корзины эпохи неолита (5000 г. до н. э.) практически идентичны американским.

Изготовление верёвок 
Так как майя достигли больших успехов в строительстве и мореплавании, им были необходимы качественные верёвки.

Свои верёвки майя плели из плотных волокон растения хенекен (пенька). Это растение принадлежит к агавам из семейства амариллисовых, а его листья колючие и мясистые. Агавы были широко распространены в Мезоамерике и майя знали 317 рецептов их использования — это могли быть как сандалии, так и тетивы для луков или лески для рыболовства. Верёвки из агавы использовались как снасти для парусов, также они помогали в строительстве храмов.

Ни самих верёвок, ни даже их изображений не сохранилось, так как майя не считали нужным описывать свой быт.

Примечания 
 Примечания

 Комментарии

Литература 
 
 
 
 
 

История ткачества
Ткачество
История тканей
Искусство майя